Эрнест Анри Бенье́ (;  — ) — французский дерматолог и главный врач больницы Сен-Луи в Париже.

Биография 
Родился в Онфлёре, департамент Кальвадос, в семье таможенника. Окончил среднюю школу в Марселе, затем изучал медицину в Париже. С 1855 года работал врачом-интерном в различных больницах Парижа, в 1857 году получил докторскую степень по медицине. В 1873 году сменил Пьера Базена на должности дерматолога в больнице Сен-Луи, начав научное изучение заболеваний кожи. Во время работы в больнице внедрял гистопатологию и паразитологию в повседневную медицинскую работу и первым ввёл термин «биопсия» для взятия образцов ткани. Он также был первым, кто описал хронические изменения кожи при саркоидозе.

Бенье основал медицинский журнал Annales de dermatologie et de syphiligraphie вместе с Пьером Дуайоном. Он пытался примирить французскую и венскую дерматологические школы и в 1881 году вместе с Дуайоном осуществил перевод книги Морица Капоши о кожных болезнях.

За свою диссертацию в 1859 году получил премию Антуана. Был офицером Ордена Почётного легиона и членом Медицинской академии с 1881 года, также являлся вице-президентом Медицинского общества наблюдений, секретарём Медицинского общества и членом Анатомического общества. Именем Бенье назван один из типов атопического дерматита, который он описал.

Примечания

Ссылки 
 Bibliothèque nationale de France.

Медики Франции
Медики по алфавиту
Учёные Франции
Члены Парижской медицинской академии